Peverel steht für

 Peverel (Adelsgeschlecht),  ein anglonormannisches Adelsgeschlecht und deren Familienname:

Familienmitglieder: